Die Volleyball-Europaliga (offizielle Bezeichnung: European League) ist ein europäischer Wettbewerb für Nationalmannschaften. Das Turnier der Männer wird seit 2004 jährlich ausgetragen. 2009 gab es erstmals eine Europaliga für die Frauen.

Reglement 
Das Reglement des Wettbewerbs wird von der CEV festgelegt. Die qualifizierten Mannschaften treten zunächst in einer Vorrunde gegeneinander an. Dazu werden sie in mehrere Gruppen aufgeteilt. Der genaue Ablauf der Vorrunde wurde ebenso wie die Anzahl der Teilnehmer in der Geschichte der Europaliga mehrmals geändert. Die besten Mannschaften der Vorrunde qualifizieren sich neben dem Ausrichter für das Final Four.

Seit 2018 ist die Liga in zwei Divisionen aufgeteilt: Golden League und Silver League.

Golden League

In der Golden League spielen 12 Mannschaften. Die Teilnahme richtet sich nach der europäischen Rangliste der CEV und nach folgenden Kriterien:

 Kein Teilnehmer der FIVB Nations League
 Aufsteiger aus der Silver League der Vorsaison
 Nicht Absteiger aus der Golden League der Vorsaison

Die Vorrunde wird in drei Gruppen mit je 4 Mannschaften als Jeder-gegen-jeden-Turnier gespielt. Dabei ist die Vorrunde in zwei Turniere/Spieltage aufgeteilt, wobei bei jedem Turnier jeweils eine Mannschaft pro Gruppe Gastgeber ist. Die vier Gruppenersten und der Veranstalter der Finalrunde qualifizieren sich für die Finalrunde. Sollte der Veranstalter auch Gruppenerster nach der Vorrunde sein, qualifiziert sich der beste Gruppenzweite aller Gruppen.

Der Gewinner und der Zweite qualifizieren sich für den FIVB Challenger Cup. Die schlechteste Mannschaft der Vorrunde steigt in die Silver League ab.

Silver League

Die Anzahl Teilnehmer in der Silver League ist nicht fixiert. Es können alle Nationalmannschaften des CEV teilnehmen, die nicht in der FIVB Nations League oder der Golden League teilnehmen.

Die Vorrunde wird in Gruppen mit jeweils 3 oder 4 Teams gespielt. Dabei ist die Vorrunde in zwei Turniere/Spieltage aufgeteilt, wobei bei jedem Turnier jeweils eine Mannschaft pro Gruppe Gastgeber ist. Für die Finalrunde qualifizieren sich der Veranstalter der Finalrunde und die Gruppenersten. Sollte der Veranstalter auch Gruppenerster nach der Vorrunde sein, qualifiziert sich der beste Gruppenzweite aller Gruppen. Gibt es keinen Veranstalter für die Finalrunde, werden die Halbfinals und das Finale mit jeweils einem Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Der Gewinner qualifiziert sich als Aufsteiger für die Golden League.

Geschichte 
Die Europaliga wurde als kontinentale Ergänzung zur Weltliga eingerichtet, um den schwächeren Mannschaften mehr Spielpraxis zu verschaffen. Im ersten Jahr konnte Tschechien seinen Heimvorteil beim Final Four nutzen. Ein Jahr später holten die Russen den Titel ebenfalls vor eigenem Publikum. 2006 in der Türkei kam der Gastgeber erstmals nicht unter die besten Drei. Stattdessen gewannen die Niederländer das Finale. 2007 setzte sich Spanien im Endspiel gegen den Gastgeber Portugal durch. Beim Final Four 2008, das zum zweiten Mal in der Türkei stattfand, gewann die Slowakei als fünfte Mannschaft den Wettbewerb. 2009 gab es bei den Männern den ersten Erfolg für Deutschland, während Serbien erster Sieger des Frauenwettbewerbs wurde. 2010 wurden die Portugiesen zum ersten Mal Sieger der Wettbewerb, während die Frauenauswahl aus Serbien ihren zweiten Erfolg in Folge erworben haben. 2011 wurden die Serbinnen zum dritten Mal in Folge Europaligameister der Frauen. Bei den Männern erreichten die Spanier ihre viertes Finale in fünf Jahren, trotzdem waren sie zum dritten Mal in Folge erfolglos – dieses Mal verloren sie gegen die Gastgeber aus der Slowakei, die ihren zweiten Gewinn der Europaliga nach 2008 geholt haben. 2012 konnte sich bei den Männern die Niederlande zum zweiten Mal nach 2006 durch einen knappen 3:2-Erfolg über Gastgeber Türkei in Ankara in die Siegerliste eintragen. Bei den Frauen gewann erstmals Tschechien die Europaliga. 2013 siegten die deutschen Frauen bei ihrer ersten Teilnahme, während bei den Männern die Belgier gewannen. 2014 besiegte die Türkei im Finale der Frauen den Titelverteidiger Deutschland. Im Wettbewerb der Männer gewann Montenegro seinen ersten internationalen Titel.

Medaillenspiegel

Platzierungen

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

Einzelnachweise